Джóрдж Рóберт Лэ́зенби (, был рождён , Голберн, Австралия) — австралийский актёр. Наиболее известная роль — Джеймс Бонд в 6-й серии бондианы «На секретной службе Её Величества».

Биография 
После службы в австралийской армии он занялся продажей автомобилей, чтобы как-то прожить, но его мечтой было стать мужской моделью в Лондоне, куда он и приехал в 1964 году (в этом же году умер Ян Флеминг).

Он сразу же взлетел на вершину модельного бизнеса, не имея при этом никакого опыта. Поиск нового актёра на роль Бонда начали в 1968 году, когда Шон Коннери отказался от этой роли. Лэзенби снимался в телерекламе, он был очень популярен, благодаря рекламе шоколада «Big Fry». Это помогло ему получить роль Бонда в фильме «На секретной службе Её Величества» (1969).

Лэзенби был одним из претендентов на роль Бонда, наряду с Джоном Ричарсоном, Энтони Роджерсом, Робертом Кэмпбеллом и Хансом Врисом. Но именно Лэзенби получил эту роль, благодаря пробе со сценой борьбы.

Он сыграл роль Джеймса Бонда профессионально и с энтузиазмом, хотя во время съёмок хватало конфликтов, у Лэзенби были натянутые отношения с режиссёром Питером P. Хантом и девушкой Бонда, звездой Дианой Ригг. В следующем фильме на роль Джеймса Бонда вернули Ш. Коннери.

В начале 1970-х годов Лэзенби работал в Гонконге, где собирался сделать фильм с Брюсом Ли (ещё до его неожиданной смерти). Он снялся в нескольких фильмах на телевидении и сыграл несколько незначительных ролей в крупных фильмах начала 90-х (самой заметной была роль главного злодея Стромма в культовой комедии «Няньки»).

Несколько лет назад после долгой передышки, в течение которой он интересовался только автогонками, продолжил актёрскую карьеру.
Лэзенби также регулярно участвует в событиях, организуемых фанатами Джеймса Бонда.

Фильмография 
 «Быть Бондом» (2017)
 «В норме» (2013—2014) — Джек Джеффрис
 «Four Dogs Playing Poker» (1999) — Carlo
 «Gut feeling» (1999)
 «Fox Hunt» (1996) — Chauncey
 «Behind the Scenes with Goldfinger» (1995) — роль самого себя
 «Fatally Yours» (1995)
 «Няньки» (1994) — Лиланд Стромм
 «Death by Misadventure» (1993)
 «Emmanuelle’s Love» (1993) — Марио
 «Gettysburg» (1993) — Brig. Gen. J. Johnston Pettigrew
 «Emmanuelle’s Revenge» (1992)
 «Глазами наблюдателя» (1989) — Джек Уайман
 «The Grand Knockout Tournament» (TV) (1987) — роль самого себя
 «Never Too Young to Die» (1986) — Drew Stargrove
 «Hell Hunters» (1986) — Heinrich
 «Rituals» (TV) (1984) — Logan Williams
 «The Return of the Man from U.N.C.L.E.» (TV, 1983) — J.B.
 «General Hospital» (TV) (1982) — Reginald Durban
 «L’Ultimo harem» (1981) — Prince Almalarik
 «Saint Jack» (1979) — Senator
 «Вечер в Византии»  («Evening in Byzantium») (TV, 1978) — Roger Tory
 «Death Dimension» (1978) — Capt. Gallagher
 «Cover Girls» (TV, 1977) — Michael
 «The Kentucky Fried Movie» (1977) — The Architect
 «Выкуп за королеву» (1976)
 «Человек из Гонконга» (1975) — Джек Уилтон
 «Chi l’ha vista morire» (1972)
 «Tie jin gang da po zi yang guan» (1972) — Joseph Stoner
 «Универсальный солдат» (1971) — Райкер
 «На секретной службе Её Величества» (1969) — Джеймс Бонд

Гонорары 
 «На секретной службе Её Величества» (1969) — Джеймс Бонд 400 000 $ (50 000 фунтов стерлингов и % от сборов)
 «Универсальный солдат» (1971) — Ryker 200 000 $, а именно 100 000 £
 «Tie jin gang da po zi yang guan» (1974) — Joseph Stoner 10 000 $
 «The Man from Hong Kong» (1975) — Jack Wilton 10 000 $
 «E tan qun hing ying hui» (1976) — 10 000 $
 «Éternelle Emmanuelle» (1993) — Mario 50 000 $
 «La revanche d’Emmanuelle» (1993) — Mario 50 000 $
 «Emmanuelle à Venise» (1993) — Mario 50 000 $
 «L’amour d’Emmanuelle» (1993) — Mario 50 000 $
 «Magique Emmanuelle» (1993) — Mario 50 000 $
 «Le parfum d’Emmanuelle» (1993) — Mario 50 000 $
 «Le secret d’Emmanuelle» (1993) — Mario 50 000 $

Примечания 

Выпускники Даремского университета
Выпускники Колледжа Святой Хильды и Святого Беды (Даремский университет)